Jméno Mauricius nebo Mauritius může mít vícero významů:

 Mařík – staré české mužské jméno zdokumentované již ve 14. století, objevuje se v různých jazykových variantách: latinsky Mauricius, Marzicon nebo Marsson, německy Mauritius.
 Mauricius – ostrovní stát v Indickém oceánu, asi 900 km východně od Madagaskaru. Tvoří ho stejnojmenný ostrov vulkanického původu, téměř úplně obklopen korálovým útesem, ostrov Rodrigues, vzdálený 560 km severovýchodně od hlavního ostrova, a několik dalších menších ostrovů.
 Mauricius (ostrov) – ostrov v Indickém oceánu
 Modrý mauricius – jedna z nejcennějších poštovních známek světa (odborně označována jako Mauricius post office), mezi nefilatelisty patrně vůbec nejznámější.
 Důl Mauritius – historický důl u Hřebečné v okrese Karlovy Vary